До̀лна Ма̀ргатина е присъединено селище към село Белиш.

История 
От 8 септември 2012 г. село Долна Маргатина е присъединено към Белиш.

Население

Бележки

Външни препратки 

Исторически села в област Ловеч
История на община Троян